Slonovo uho može označavati nekoliko vrsta biljaka:
 Slonovo uho (kamenikovke), Bergenia crassifolia (L.) Fritsch, biljna vrsta iz porodice Saxifragaceae
 Slonovo uho (zvanikovke), slonov jezik, Haemanthus albiflos  Jacq., biljna vrsta iz porodice Amaryllidaceae
 Slonovo uho (begonijevke), Begonia erythrophylla, biljna vrsta iz porodice begonijevki
 slonovo uho (kozlačevke), adam, cvijet adam, Alocasia odora, biljna vrsta iz porodice kozlačevki